Мерзифонлу́ Кара́ Мустафа́-паша́ (; 1634/1635 — 25 декабря 1683 года) — великий визирь Османской империи при султане Мехмеде IV.

Биография 
Кара Мустафа родился в Мерзифоне в турецкой семье, но впоследствии был усыновлён могущественным семейством Кёпрюлю.

Предпринимал последние попытки расширить территорию империи. После серии переменно успешных войн Кара-Мустафа с 200-тысячным османским войском в 1683 году осадил Вену. Город находился в большой опасности, но был спасён Яном Собеским, нанесшим страшное поражение Кара-Мустафе. Разгром под стенами Вены в конечном итоге стоил визирю жизни — бежавший Кара-Мустафа был казнён в Белграде по повелению султана предводителем янычар (визирь был задушен шёлковым шнурком, за каждый конец которого тянули несколько человек — в то время в Османской империи это был устоявшийся вид смертной казни, применявшийся по отношению к высокопоставленным лицам).

См. также 
 Эпоха Кёпрюлю

Примечания

Литература 
  
 
 

 

Задушенные
Казнённые в Османской империи в XVII веке